Ca, ca eller CA kan syfta på

Ca 
 Ca – ett grundämne, se kalcium
 Ca (flod) – en flod i Sydostasien
 Ca (djur) – ett släkte av fjärilar

CA 
 CA – landskod för Kanada
 CA – en delstat i USA, se Kalifornien
 CA – Chefen för armén
 CA – Certificate authority, inom kryptografin någon som utfärdar digitala certifikat, se Certifikatauktoritet 
 CA – kvinnlig gymnasieförening i Östersund, se Cirkulo Alegre

ca 
 .ca – Kanadas nationella toppdomän
 ca – ett romanskt språk, se katalanska